Przysiek (gmina Dobre)
 Przysiek (gmina Zławieś Wielka)